У 1946/1947 після закінчення війни відновилися баталії на футбольних полях. У першому повоєнному сезоні переміг Ліверпуль.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати

Другий дивізіон 

Результати

Третій дивізіон Північ 

Результати

Третій дивізіон Південь 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Посилання 
rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія